Osiedle Słoneczne w Bełchatowie
 Osiedle Słoneczne w Bielsku-Białej
 Osiedle Słoneczne w Bochni
 Osiedle Słoneczne w Gnieźnie
 Osiedle Słoneczne w Iławie
 Osiedle Słoneczne w Krakowie
 Osiedle Słoneczne w Ostrowcu Świętokrzyskim
 Osiedle Słoneczne w Sosnowcu
 Osiedle Słoneczne w Szczecinie
 Osiedle Słoneczne w Świebodzicach
 Osiedle Słoneczne we Włocławku
 Osiedle Słoneczne w Zielonej Górze

Słoneczne